Aceasta este o listă de publicații din Covasna:

 Condeiul Ardelean

 Publicații în limba maghiară
 Háromszék  
 Székely Hírmondó
 Europai Ido 

 Publicații online
 Covasna Media (Observatorul de Covasna)

Note

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Covasna
Publicații